Altıntaş (Altintasch) oder Altuntaş (Altuntasch) (türk. für „Goldstein“) steht für:

Orte in der Türkei:
 Altıntaş (Kütahya), Stadt und Landkreis in der Provinz Kütahya
 Altuntaş (Akşehir), Gemeinde im Landkreis Akşehir, Provinz Konya
 Altıntaş (Alaca), Dorf im Landkreis Alaca, Provinz Çorum
 Altıntaş (Altıntaş), Dorf im Landkreis Altıntaş, Provinz Kütahya
 Altıntaş (Aşkale), Dorf im Landkreis Aşkale, Provinz Erzurum
 Altıntaş (Bahçesaray), Dorf im Landkreis Bahçesaray, Provinz Van
 Altıntaş (Bozdoğan), Dorf im Landkreis Bozdoğan,  Provinz Aydın
 Altıntaş (Çelikhan), Dorf im Landkreis Çelikhan,  Provinz Adıyaman
 Altıntaş (İliç), Dorf im Landkreis İliç, Provinz Erzincan
 Altıntaş (Kalecik), Dorf im Landkreis Kalecik, Provinz Ankara
 Altıntaş (Keşan), Dorf im Landkreis Keşan, Provinz Edirne
 Altıntaş (Köse), Dorf im Landkreis Köse, Provinz Gümüşhane
 Altıntaş (Midyat), Dorf im Landkreis Midyat, Provinz Mardin
 Altıntaş (Mudanya), Dorf im Landkreis Mudanya, Provinz Bursa
 Altıntaş (Orhaneli), Dorf im Landkreis Orhaneli, Provinz Bursa
 Altıntaş (Tokat), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Tokat
 Altıntaş (Uşak), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Uşak

Personen:
 Batuhan Altıntaş (Mustafa Batuhan Altıntaş; * 1996), türkischer Fußballspieler
 Batuhan Altıntaş (Leichtathlet) (* 1996), türkischer Sprinter
 Emircan Altıntaş (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Hüseyin Altıntaş (* 1994), türkischer Fußballspieler
 İlhan Altuntaş (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Muhammed Altıntaş (* 1964), türkischer Fußballspieler
 Mustafa Altıntaş (* 1939), türkischer Fußballspieler
 Samet Altuntaş (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Tarık Altuntaş (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Yusuf Altıntaş (* 1961), türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Altuntaschiden, muslimische Dynastie